Ворошиловград — назва міста Луганськ у 1935—1958 та 1970—1990 роках.
 «Ворошиловград» — роман українського письменника Сергія Жадана.
 «Ворошиловград» — робоча назва екранізації однойменного роману Сергія Жадана, що вийшов в український прокат 8 листопада 2018 року під назвою «Дике Поле».